WSX steht für:
 Westsound Seaplane Base, Flugbootbasis in Washington, Vereinigte Staaten
 Wrestling Society X, Wrestling-Show auf MTV (2007)

Code-Bestandteil:
 Wistedt, DE WSX, UN/LOCODE
 West Sussex, GB-WSX, ISO-3166-2-Code

Abkürzung